ITGAE () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 179 амінокислот, а молекулярна маса — 130 159.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, інтегринів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію, іоном магнію. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

CD-антигени
Інтегрини